Breech ist:
 Breech (Börtlingen), Weiler der Gemeinde Börtlingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Breech (Band), eine US-amerikanische Metalband

Siehe auch:
 Breechen, ein Ortsteil der Gemeinde Gützkow, Mecklenburg-Vorpommern
 Breeches, eine Hosenform
 Brech
 Breach